Южный округ:

 Южный округ — административная единица города Гонконга.
 Южный административный округ — один из двенадцати административных округов города Москвы.
 Южный округ — округ в Оренбурге.
 Южный управленческий округ — один из пяти управленческих округов Свердловской области.
 Южный округ — административная единица Израиля.
 Южный округ, Ботсвана.

См. также 
 Южный район